Villereau kan syfta på två franska kommuner:

 Villereau, Loiret
 Villereau, Nord